Ала-Собо  () — топоним (тип:лимноним) в России якутского происхождения.

 Ала-Собо — озеро, в правобережье р. Лунгха, южнее оз. Мандыя, координаты 63°50'	126°54'.
 Ала-Собо — озеро, на левом берегу р. Атырдях, координаты 64°18'	126°08’.
 Ала-Собо — озеро, в правобережье р. Сюлдюкяр, координаты 63°37'	113°13’.
 Ала-Собо — озеро, на побережье Вилюйского водохранилища, координаты 62°42'	111°45’.

Примечания